And the Villain Still Pursued Her; or, The Author's Dream – film del 1906 diretto da J. Stuart Blackton
 And the Villain Still Pursued Her – film del 1914 diretto da Al Christie
 And the Villain Still Pursued Her – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Kalem